Гу́ма или Гумм (; в 1881—1943 — Михайловское, в 1943—1996 — Шрома от  — «Труд») — село , к северу от города Сухум.

История 
Известное до мухаджирства абхазское село в Гумистинском участке. В 1881 году в его центральной части возникло греческое село Михайловское, названное именем сына Александра III Михаила Александровича. В 1943 году село было переименовано в грузинское Шрома. Историческое название Гәыма (Гума) восстановлено в 1996 году.

Население 
По данным 1959 года в селе Шрома (Гума) жило 1338 человек, в основном грузины (в Шромском сельсовете в целом — 2050 человек, также в основном грузины)

В 1989 году в селе Шрома (Гума) проживало 1895 человек, также в основном грузины.

По данным переписи 2011 года численность населения сельского поселения (сельской администрации) Гума составила 38 жителей, из них 86,8 % — армяне (33 человека), 10,5 % — русские (4 человека) и 2,6 % — грузины (1 человек).

Администрация 
Сельской администрации Гума подчинены соседние сёла:
 Гума — 1895 чел. (1989 г., в основном грузины)
 Каман — 155 чел. (1989 г., в основном грузины) — к северо-западу от Гумы (Шромы) с отдельной частью к югу
 Амзара — 2999 чел. (1989 г., в основном грузины) — к северо-западу от Гумы (Шромы)
 Хабю (Зегани) — 11 чел. (1989 г., в основном армяне) — к юго-западу от Гумы (Шромы)
 Апианда — 12 чел. (1989 г., в основном грузины) — к востоку от Гумы (Шромы)
 бывшие сёла бывшего Ахалшенского сельсовета
 Адзыбжара — 12 чел. (1989 г., в основном ранее русские)
 Ахалшени (Апра) — 288 чел. (1989 г., в основном грузины)
 Гума (не путать с с. Гума-бывшим с. Шрома) — 104 чел. (1989, в основном армяне)
 Мтискалта (Рашхуа) — 7 чел. (1989 г., в основном армяне)
 Очубуре (Хуажкыт) — 1 чел. (1989 г., в основном ранее греки)
 Сатаве (Ацтыш) — 6 чел. (1989 г., в основном русские)
 Цумури (Цвымкыр) — 0 чел. (1989 г., в основном ранее армяне)
 Шубара (Шваара) — 18 чел. (1989 г., в основном грузины)
 бывшие сёла бывшего Мтисубанского сельсовета
 Квалони (Шаху) — 0 чел. (1989 г., в основном ранее армяне)
 Мтисубани (Абианда) — 8 чел. (1989 г., в основном армяне)
 Нахшира (Арычхуца) — 101 чел. (1989 г., в основном армяне)
 Старушкино (Аабтра) — 4 чел. (1989 г., в основном армяне)
 Тбети (Ачейдзкуа) — 0 чел. (1989 г., в основном ранее армяне)
 Цкургили (Адзыхкуа) — 0 чел. (1989 г., в основном ранее армяне)

Примечания 

Населённые пункты Абхазии